Серге́й Григо́рьев: Григорьев, Сергей Алексеевич (1910—1988) — советский живописец.
 Григорьев, Сергей Борисович (род. 1971) — композитор, джазовый пианист, продюсер.
 Григорьев, Сергей Викторович (1896—1975) — украинский советский архитектор.
 Григорьев, Сергей Владимирович (1888—1974) — советский учёный-гидролог, гидроэнергетик.
 Григорьев, Сергей Григорьевич (1874—1931) — российский и советский географ.
 Григорьев, Сергей Ефимович (1907—1955) — главный инженер комбината «Молотовуголь», Герой Социалистического Труда.
 
 Григорьев, Сергей Леонидович (1883—1968) — русский артист балета, режиссёр.
 Григорьев, Сергей Петрович (род. 1937) — советский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Григорьев, Сергей Тимофеевич (1875—1953) — русский писатель.
 
 Григорьев Сергей (род. 1958) — советский и российский хоккеист.